Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1974 — 41-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 5 квітня по 20 квітня 1974 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 52-й чемпіонат Європи.

Група А Гельсінкі, Фінляндія 5 квітня — 20 квітня 1974.

Група В Любляна, (Югославія) 21 березня — 30 березня 1974.

Група С Гренобль, Ліон та Гап (Франція) 8 березня — 17 березня 1974.

Цей чемпіонат став першим на якому після кожного матчу проводили допінг-контроль. Матчі чемпіонату групи А Швеція-Польща (4:1) та Фінляндія-Чехословаччина (5:2) були анульовані, через позитивний аналіз проб на допінг у шведського форварда Ульфа Нільссона та фінського воротаря Стіга Ветцеля. Збірним Швеції та Фінляндії зараховані поразки з рахунком 0:5.

Чемпіонат світу Група А

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисник  Ларс-Ерік Шеберг
 Нападник  Вацлав Недоманський

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Курт Ларссон
 Захисники  Ларс-Ерік Шеберг —  Валерій Васильєв
 Нападники  Владімір Мартінець —  Вацлав Недоманський —  Олександр Якушев

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів  
 Архів 

 

1974 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокейні змагання у Гельсінкі
Квітень 1974